Hamburg European Open 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2021 z cyklu Hamburg European Open rozgrywany w dniach 12–18 lipca 2021 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 168 220 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021
2021 w Niemczech